Станция Шар () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в городе Чарск.

История 
Локомотивное депо основано 5 марта 1935 года.

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана